RMS Oceanic ist der Name folgender Schiffe der White Star Line:

 Oceanic (Schiff, 1871)
 Oceanic (Schiff, 1899)
 RMS Oceanic (Schiff, 1928) (unvollendet)